Selvone ima više značenja:
 Selvone, Frosinone
 Selvone, Isernia